Spies může být:

 The Spies – česká hudební skupina

příjmení
 Erdmann Spies (1862–1938) – československý politik německé národnosti
 Liesbeth Spies (* 1966) – nizozemská politička